Piazzolesi – abitanti di Piazzola sul Brenta
Piazzolesi – abitanti di Piazzolo